

Спаськ — село, Абайський район, Карагандинська область

Спаськ — місто, районний центр, Пензенська область